

Italia 
 Chiesa del Santissimo Redentore – Arborea
 Chiesa del Santissimo Redentore – Cernobbio
 Chiesa del Santissimo Redentore – Cunevo, frazione di Contà
 Chiesa del Santissimo Redentore – Ercolano presso la Stazione di Miglio d'Oro
 Chiesa del Santissimo Redentore – Legnano
 Chiesa del Santissimo Redentore – Levico Terme
Chiesa del Santissimo Redentore – Lonigo
Chiesa del Santissimo Redentore – Milano
 Chiesa del Santissimo Redentore – Napoli quartiere Chiaia
 Chiesa del Santissimo Redentore – Pace del Mela
Chiesa del Santissimo Redentore – Palmanova
Chiesa del Santissimo Redentore – Pergine Valsugana
 Chiesa del Santissimo Redentore e Santa Francesca Saverio Cabrini – Roma (rione Ludovisi)
 Chiesa del Santissimo Redentore a Val Melaina – Roma quartiere Monte Sacro
 Chiesa del Santissimo Redentore – Ruvo di Puglia
 Chiesa del Santissimo Redentore – Sant'Elpidio a Mare, in frazione Casette d'Ete
 Chiesa del Santissimo Redentore – San Michele all'Adige
 Chiesa del Santissimo Redentore – Seriate
 Chiesa del Santissimo Redentore  – Torino
 Chiesa del Redentore  – Trento, sconsacrata
 Chiesa del Santissimo Redentore – Venezia, alla Giudecca
 Chiesa del Santissimo Redentore – Udine

Altri paesi 
Chiesa del Redentore, evangelica – Sacrow (Potsdam, Germania)